Obhájce titulu Roger Federer podlehl v semifinále Rusu Maratu Safinovi. Vítězem se stal čtvrtý nasazený Safin, který ve finále zdolal Lleytona Hewitta 1–6, 6–3, 6–4, 6–4. Sledovanost boje o titul dosáhla v Austrálii vysoké sledovanosti v průměru 4,05 miliónů diváků.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2005